Новокули () — село в Новолакском районе (на территории Новостроя) Дагестана.

География 
Расположено недалеко от побережья Каспийского моря, к северу от города Махачкала.

Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке — село Чапаево, на юго-западе — село Красноармейское, на западе село Чаравали.

История 
Основано для переселенцев из населённого пункта Новокули Новолакского района, существует проект создания здесь Новолакского района.

В сентябре 1991 года на III съезде народных депутатов республики Дагестан было принято постановление о восстановлении Ауховского района и переселение лакского населения Новолокского района к побережью Каспийского моря.

Образование 
 Новокулинская средняя школа №2.

Достопримечательности 
Два памятника-бюста дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. они были установлены к его 100-летию в октябре 2020 года.

См. также

Примечания

Ссылки 
 На завершение переселения лакского населения Новолакского района Дагестана требуется 4,6 млрд рублей — Новости России — ИА R… 
 

Населённые пункты Новостроя Дагестан